Сан Хуан Баутиста Куикатлан има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Куикатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Куикатлан (Сан Хуан Баутиста Куикатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику